Tour of Antalya 2018 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Tour of Antalya, która odbyła się w dniach od 21 do 24 lutego 2019 na liczącej ponad 500 kilometrów trasie składającej się z czterech etapów. Impreza kategorii 2.2 należała do cyklu UCI Europe Tour 2018.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2018 w Turcji
Kolarstwo w Turcji
Sport w Antalyi
UCI Europe Tour 2018